Давид Штястны (; , Пршеров, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Играет за клуб чешской Экстралиги «Млада Болеслав».

Карьера

Клубная 
Давид Штястны начал свою хоккейную карьеру в 2011 году, в команде своего родного города Пршеров. В 2014 году перешёл в клуб чешской Экстралиги «Злин». При этом до 2016 года он периодически играл за «Пршеров». С сезона 2018/19 играет за «Младу Болеслав».

Сборная 
В 2017 году Штястны дебютировал в составе сборной Чехии. В рамках Еврохоккейтура сыграл 10 матчей, набрал 2 очка (1+1). Всего за сборную Чехии провёл 16 матчей, набрал 5 очков (3+2).

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Млада Болеслав»
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Статистика на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Млада Болеслав»